— фэнтези-манга дуэта художниц, работающих под совместным псевдонимом Адатитока. Псевдоним образован от их имён: Адати (安達, Adachi) — художница по персонажам и Токасики (渡嘉敷, Tokashiki) — художница по фонам.

Первая глава манги была опубликована в январе 2011 года издательством Kodansha в январском выпуске журнала Monthly Shonen Magazine. По состоянию на июль 2022 года манга насчитывала 25 томов и 2 тома «Noragami: Stray Stories». Ограниченный выпуск 9-го тома включал в себя CD-драму. На территории Тайваня манга издавалась компанией Tong Li Publishing Co., Ltd.. На русском языке манга издавалась под названием «Бездомный бог» компанией XL Media.

Впервые манга вошла в список бестселлеров в Японии в феврале 2013 года, затем — в июне, октябре и декабре 2013 года. По данным на 2014 год манга занимал 14-е место по продажам в Японии. 

Премьерный показ первой серии аниме «Noragami» состоялся на канале Tokyo MX 5 января 2014 года. 3 октября 2015 года студия Bones выпустила второй сезон аниме под названием «Noragami Aragoto».

Сюжет 
Согласно японской вере, существуют боги, которые отвечают за несколько сфер человечества, таких как война и бедность. Эти боги исполняют человеческие желания, обычно после молитвы и денежного подношения. Их существование зависит от веры людей в них. Боги со святынями не умирают, когда их убивают. Они просто возрождаются, приобретая со временем ту же самую внешность что и прежде постепенно взрослея из детской формы. Ято — малоизвестный, практически забытый бог погибели, без собственного храма. В связи с современным состоянием Японии развитой и богатой страны количество убийств в которой стало очень низким, оказался практически забыт и никому не нужен. Не умеет практически ничего, кроме как убивать, но не хочет больше этим заниматься. Для того, чтобы получить признание среди других богов, не быть забытым и достигнуть своей мечты он помогает каждому встречному в любых желаниях, начиная поимкой сбежавших животных и заканчивая присмотром за ребёнком, беря за свои услуги как в древние времена, несмотря на современный курс иены, всего 5 иен (монетка в 5 иен, традиционное подношение богам во время молитвы в храмах Японии). Однажды девушка по имени Ики Хиёри спасает Ято от столкновения с автобусом, приняв его за простого человека, но сама попадает под его колёса, в результате чего оказывается на грани между загробной жизнью и миром живых людей, между двух параллельных миров: Ближнего Берега, где живут обычные люди и существа, и Дальнего Берега, где задерживаются демоны и человеческие души, став отныне аякаси (духом, призраком), вследствие чего её душа время от времени отделяется от тела без её желания. Хиёри просит Ято помочь ей снова стать человеком и тот соглашается за плату в 5 иен. Также у Ято есть  по имени Юкинэ, которое он использует для изгнания демонов. Троица персонажей вместе переживает множество приключений, борясь за свою дружбу, переживая поиски себя, борьбу со своим прошлым и внутренними демонами.

Персонажи

Основные персонажи 
 — главный персонаж, малоизвестный, практически забытый бог погибели, без собственного храма. В связи с современным состоянием Японии, развитой и богатой страны, количество убийств в которой стало очень низким, оказался практически забыт и никому не нужен. Не умеет практически ничего, кроме как убивать, но не хочет больше этим заниматься. Носит спортивный костюм и шарф, и называет себя «Богом Ято» (Ятогами), но с виду напоминает обычного, безработного бездельника. Хочет стать самым почитаемым божеством со своим собственным храмом, окружённым множеством последователей, а так же мечтает стать одним из Семи Богов Счастья. Для того, чтобы получить признание среди других богов и не быть забытым (если в бога перестают верить и его забывают люди он перестаёт существовать). Чтобы претворить свою мечту в действительность и накопить на свой храм, берётся выполнить любую человеческую просьбу, вплоть до розыска пропавших котят, ради чего рекламирует себя, оставляя номер своего телефона в общественных местах при помощи граффити. За выполненную работу, как в древние времена, несмотря на современный курс иены, взимает плату в размере всего 5 иен (монетка в 5 иен, традиционное подношение богам во время молитвы в храмах Японии), которые копит в обычной стеклянной бутылке. Ято доверчив и часто тратит деньги на мошенничество и талисманы удачи, которые якобы приносят счастье. Поскольку он «перестал» быть богом погибели, из-за своей неприязни к насилию, большинство людей забыли его. В результате у Ято развилась атазагорафобия (страх быть забытым). Любит выпить, часто ведёт себя глупо и самодовольно, но это далеко не его настоящий облик. В нужное время становится серьёзным и до ужаса пугающим. Особенно сильно противника пугает его взгляд, который не раз упоминался другими богами. В бою проявляет непревзойдённое владение мечом и любым видом холодного оружия. Резко отрицательно относится к самоубийствам, наотрез отказывается помогать людям, которые планируют их совершить. Ято поддерживает близкие отношения с Кофуку, богиней бедности, которая всегда рядом с ним, когда ему нужна помощь. Ято по-своему пытается заботиться о Юкинэ, и даже обещает, что самостоятельно воспитает из него достойного . Хоть и подшучивает над ним, всё же по-настоящему заботится о нём. Настоящее имя — Ябоку. Стать одним из богов счастья мечтает в первую очередь для того, чтобы осчастливить тех, кто ему дорог. Напряжённые отношения с отцом из-за отличных взглядов на жизнь и на судьбу Небес.
 Сэйю: Хироси Камия

 — главная героиня, пятнадцатилетняя ученица старшего класса средней школы. Во втором сезоне 16-летняя. Отец — врач, владелец крупной клиники. Имеет брата, который намного старше неё. Тщательно скрывает от родителей своё, неподобающее дочери уважаемой семьи, увлечение борьбой. Пытаясь спасти Ято от столкновения с автобусом, сама попадает под его колёса, в результате чего оказывается на грани между загробной жизнью и миром живых людей. Впоследствии девушка стала икирёː в критические моменты её душа отделяется от тела. Когда она находится в своей духовной форме, у неё появляется хвост, который является каналом, соединяющим её тело и душу. Если его обрезать, то она умрёт. В форме духа обладает нечеловеческой ловкостью, скоростью и силой. Как и остальные духи, способна чувствовать запах богов на большом расстоянии.
 Сэйю: Маая Утида

 — умер ещё в молодом возрасте и ничего о себе не помнит. Поначалу ворует деньги, оправдываясь тем, что он уже умер. Однажды, во время боя с аякаси (Духом, призраком), Ято заметил его и заключил контракт, превратив его в своего синки. В сущности синки принимает образ катаны, только без рукоятки. Ято утверждает, что Юкинэ очень талантлив, и ему не хотелось бы его потерять. После ритуала очищения (омовения) осознал свои ошибки и изменился. Позже пожертвовал своей жизнью в драке с Бисямон и стал священным сосудом, приняв форму двух катан. Имя сосуда — Сэкки.
 Сэйю: Юки Кадзи
 — богиня нищеты. Ради Ято делает многое. Очень энергичная, вежливая. Кофуку очень хорошо относится к Хиёри. Так как она богиня нищеты, сражаясь, может лишь всё разрушать, из-за чего даже Бисямон опасается с ней сталкиваться. Обладает способностью «отпугивать» удачу. Для того, чтобы не отпугивать людей, работает под псевдонимом Эбису — богом торговли и удачи.
 Сэйю: Аки Тоёсаки

 — синки, принадлежащий Кофуку. Имя сосуда — Коки. Человек строгой выправки, относящийся ко многому с подозрением. Курит. Очень любит свою богиню, из-за чего Юкинэ и Хиёри при первой встрече решили, что они женаты. В сущности синки принимает образ веера, взмахнув которым, можно открыть дыру в измерение аякаси.
 Сэйю: Дайсукэ Оно

 — синки Ято. Бродячая, имеет множество имён, из-за чего все её тело покрыто татуировками с именами. С помощью масок может управлять аякаси. Периодически пытается вернуть Ято к их общему отцу. Считает, что Хиёри и Юкинэ ослабляют Ято и делают его ничтожным. Отец Ято называет её Мидзути. Имя данное Ято — Хииро.
 Сэйю: Риэ Кугимия

Второстепенные персонажи 

 — считается самой могущественной богиней войны, так как обладает множеством синки. Она пытается убить Ято, так как он повинен в смерти её прежних синки — клана «Ма». Называет свои поступки «необходимым злом, нужным для уничтожения ещё большего зла», которым, по её мнению, является Ято. Она очень тепло относится к своим синки, называя их своими «детьми».
 Сэйю: Миюки Савасиро

 — главный синки Бисямон, анализирующий обстановку и координирующий действия своей богини. Принимает форму серёжки-гвоздика в виде цветка, способен отслеживать врагов и видеть скопление негативной энергии. До того, как стал священным оружием, был простой серёжкой-гвоздиком, за что презирался старшими синки в клане, ведь гвоздик не был оружием, да ещё и прокалывал тело госпожи. Лояльно относится к Ято, так как в долгу перед ним. Имя сосуда — Тёки.
 Сэйю: Дзюн Фукуяма

 — бог наук. Постоянно цитирует стихи. Владеет большим храмом, из-за чего любит подтрунивать над Ято. Именно к нему ушла от Ято его бывшая синки, Маю.
 Сэйю: Тору Окава

 — синки Тэндзина, принимающая форму курительной трубки. Выглядит как молодая девушка с короткими тёмными волосами и зелёными глазами. На начало манги была синки Ято, принимающая форму оружия, напоминающее кинжал. Даже если и презирает Ято, считает его хорошим богом и иногда помогает ему. Заботится о Юкинэ, любит с ним поговорить. Одна из синки, которая провела обряд очищения Юкинэ. Будучи синки Ято, носила имя .
 Сэйю: Асами Имаи

Аниме 
Впервые сообщение о предстоящем выходе аниме-экранизации студии Bones появилось 6 сентября в осеннем выпуске журнала Monthly Shonen Magazine. 30 сентября 2013 года стал известен список сэйю, озвучивавших персонажей. 

Аниме «Noragami» компании Bones работы режиссёра Kotaro Tamura по сценарию Deko Akao и Toshihiro Kawamoto было анонсировано 10 ноября 2013 на Anime Festival Asia и вышло в эфир 5 января 2014 на канале Tokyo MX, затем на MBS, BS11 и TVA. В США аниме лицензировано компанией Funimation. Madman Entertainment лицензировала аниме в Австралии и Новой Зеландии.

Помимо телевизионного сериала в свет вышло два дополнительных эпизода по главам 7 тома манги. Музыка для вступления —  — Shuntarō и Hello Sleepwalkers. Заключительная мелодия —  — Supercell и Tia. Серии второго сезона «Noragami: Aragoto» открывает —  — The Oral Cigarettes, музыка для титров —  в исполнении Tia.

Noragami

Noragami Aragoto

Восприятие 
По данным на 2014 год, манга занимает 14-е место по продажам.
Манга лицензирована в Тайване компанией Tong Li Publishing Co., Ltd..
Аниме лицензировано в США компанией Funimation и Madman Entertainment в Австралии и Новой Зеландии.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт аниме
 [www.animag.ru/review/noragami Аниме «Noragami»] на сайте АниМаг

 流浪神差附贈CD&DVD限定版 | 講談社Comics PLUS 
 電視動畫「流浪神差」公式官網 
 電視動畫「流浪神差」TOKYO MX 官網   
  
 Рецензии
 Рецензия аниме-сериала на сайте Anime News Network.
 Рецензия первого тома манги на сайте Anime News Network.
 Рецензия аниме-сериала на сайте The Fandom Post.

Аниме и манга про ёкаев
Синтоизм в массовой культуре
Bones